Heiduk ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Heiduk (1925–2023), deutscher Biograf, Lexikograf und Herausgeber
 Kim Heiduk (* 2000), deutscher Radrennfahrer
 Melissa Heiduk (* 1989), deutsche Popsängerin
 Petra Heiduk (* 1943), deutsche Tänzerin, Tanzsporttrainerin und Choreografin im Bereich des Formationstanzsportes (Latein)

Siehe auch:
 Werner Heiduczek (1926–2019), deutscher Schriftsteller
 Heiducken, Bezeichnung für meist bandenmäßig organisierte Gesetzlose in Südosteuropa zur Zeit der türkischen Herrschaft
 Heyduck
 Haiduc
 Haiduk
 Hajduk
 Hayduck